Делон Реджиналд Райт (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Вашингтон Уизардс». Играет на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2015 года под 20-м номером.

Профессиональная карьера

«Торонто Рэпторc» (2015—2019) 
25 июня 2015 года Райт был выбран на драфте НБА 2015 года под 20-м номером клубом «Торонто Рэпторс». 3 июля 2015 года он подписал контракт новичка с «Рэпторс». 8 апреля 2016 года, когда звезды «Торонто» Демар Дерозан и Кайл Лоури отдыхали, Райт набрал рекордные в сезоне 19 очков в победном матче над клубом «Индиана Пэйсерс» (111:98).

Райт пропустил большую часть сезона 2016/2017 из-за травмы правого плеча.

3 января 2018 года Райт установил личный рекорд по набранным очкам (25) и подборам (13) в выигранном матче против «Чикаго Буллз» (124:115), также это был первый дабл-дабл в карьере Райта в НБА.

Мемфис Гриззлис (2019) 
7 февраля 2019 года Райт, Си Джей Майлз, Йонас Валанчюнас и выбор во втором раунде драфта 2024 года были обменяны в «Мемфис Гриззлис» на Марка Газоля. 5 апреля 2019 года Райт обновил личный рекорд результативности, набрав 26 очков в матче против «Даллас Маверикс», также он сделал первый в карьере трипл-дабл с 14 ассистами и 10 подборами. уже через 2 дня, 7 апреля 2019 года, Райт сделал второй трипл-дабл (20 очков, 12 ассистов, 13 подборов). 10 апреля 2019 года Райт оформил третий трипл-дабл (13 очков, 11 ассистов, 11 подборов).

«Даллас Маверикс» (2019—2020) 
8 июля 2019 года Райт перешёл в «Даллас Маверикс» по схеме сайн-энд-трейд, «Гриззлис» получили за Райта 2 выбора во втором раунде драфта и драфт-права на Сатнама Сингха.

Детройт Пистонс (2020—2021) 
27 ноября 2020 года Райт был обменян в «Детройт Пистонс» в результате трёхстороннего обмена также с участием клуба «Оклахома-Сити Тандер».

«Сакраменто Кингз» (2021) 
25 марта 2021 года Райт был отдан команде «Сакраменто Кингз» в обмен на Кори Джозефа и два будущих выбора на драфте во втором раунде.

«Атланта Хокс» (2021—2022) 
7 августа 2021 года Райт был отдан команде «Атланта Хокс» в рамках сделки трёх команд с «Бостон Селтикс».

Вашингтон Уизардс (2022—настоящее время) 
6 июля 2022 года Райт подписал двухлетний контракт с «Вашингтон Уизардс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Личная жизнь 
У Райта есть старший брат Дорелл, который ранее также играл в баскетбол на профессиональном уровне.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Юты

Баскетболисты США
Игроки «Юта Ютес» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»